En médecine, un symptôme est un signe qui représente une manifestation d'une maladie, tel qu'il est observé chez un patient.
 En pathologie végétale, un symptôme est la manifestation visible d'une maladie causée par des agents phytopathogènes ou d'un désordre physiologique.